1 Brygada Piechoty Morskiej (ZSRR)
 1 Brygada Piechoty Morskiej (Ukraina)

Zobacz też 
 1 Brygada Piechoty